Numele Iulius Cezar a fost purtat de:

 Iulius Cezar (13 iulie 100 î.Hr. – 15 martie 44 î.Hr.) faimos dictator din Roma antică.
 Iulius Cezar (piesă de teatru), o piesă de teatru scrisă de William Shakespeare.
 Sir Iulius Cezar (judecător) (1557/8 – 18 aprilie 1636), judecător și polician englez.
 Iulius Cezar (jucător de crichet) (25 martie 1830 – 6 martie 1878), jucător profesionist de crichet.
 Iulius Cezar (film din 1909), un film italian din 1909 regizat de Giovanni Pastrone și bazat pe piesa de teatru omonimă

Vezi și
Caesar (serie de jocuri)